Тиндейл, Ти́ндал () — английская фамилия.

 Тиндейл, Норман (1900—1993) — австралийский антрополог. 
 Тиндейл, Уильям (1494—1536) — английский учёный-гуманист.

См. также 
 Тиндал

Примечания